

Onomastica
Appiano – nome proprio di persona maschile

Persone 

 Appiano di Alessandria – filosofo e storico greco vissuto a Roma nel II secolo
 Alessandra Appiano – scrittrice, giornalista e autrice televisiva italiana
 Antonella Appiano – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Caterina Appiano – nobile italiana, Signore di Piombino, Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano, Abbadia al Fango e delle isole d'Elba, Montecristo e Pianosa
 Emanuele Appiano – nobile italiano, Signore di Piombino, Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano, Abbadia al Fango e delle isole d'Elba, Montecristo e Pianosa
 Gherardo Leonardo d'Appiano (Gherardo Appiano) – primo signore di Piombino, figlio di Jacopo I Appiano
 Isabella Appiano – figlia di Alessandro Appiano, principe di Piombino
 Jacopo I Appiano – nobile e notaio italiano
 Jacopo II Appiano – nobile italiano, Signore di Piombino, Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano, Abbadia al Fango e delle isole d'Elba, Montecristo e Pianosa
 Jacopo III Appiano – nobile italiano, Signore di Piombino, Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano, Abbadia al Fango e delle isole d'Elba, Montecristo e Pianosa
 Jacopo IV Appiano – nobile italiano, Signore di Piombino, Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano, Abbadia al Fango e delle isole d'Elba, Montecristo e Pianosa
 Jacopo V Appiano – nobile italiano, Signore di Piombino, Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano, Abbadia al Fango e delle isole d'Elba, Montecristo e Pianosa
 Jacopo VI Appiano (Jacopo di Jacopo V Appiano) – nono Signore di Piombino, Scarlino, Populonia, Suvereto, Buriano (Castiglione della Pescaia)
 Jacopo VII Appiano – nobile italiano, figlio di Alessandro Appiano e di Isabella de Mendoza
 Marco Valerio Messalla Appiano – console romano nel 12 a.C.

Sport 

 Hockey Club Appiano Lakers – squadra di hockey su ghiaccio femminile
 Hockey Club Eppan-Appiano – squadra di hockey su ghiaccio maschile

Toponomastica
 Appiano Gentile – comune italiano in provincia di Como
 Appiano sulla Strada del Vino – comune italiano in provincia di Bolzano
 Appiano – antico villaggio in provincia di Pisa
 Appiano – antica area medievale situata a Nord della città di Ponsacco

Altro 
 Appiano – dinastia toscana che governò sul Principato di Piombino dal XIV secolo al XVII secolo
 Appiano – nobile famiglia tirolese estinta nel XIV secolo
 Castel d'Appiano – castello nel comune di Appiano sulla strada del Vino, in Alto Adige
 Stazione di Appiano – stazione ferroviaria di Roma
 Pieve di Appiano – antica pieve dell'arcidiocesi di Milano e del Ducato di Milano con capoluogo Appiano